Gehstock (auch Handstock) bezeichnet:

 ein Hilfsmittel der medizinischen Rehabilitation, siehe Gehstock (Rehabilitation) und Handstock (Rehabilitation)
 ein Utensil beim Spaziergang, siehe Spazierstock
 ein Utensil beim Wandern, siehe Wanderstock

Siehe auch